Людови́ко Бидо́льо (; 5 февраля 1900, Буэнос-Айрес — 25 декабря 1970) — аргентинский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за «Боку Хуниорс» и сборную Аргентины. Один из лучших защитников в ранней истории латиноамериканского футбола, обладатель большого числа трофеев.

Биография 
Начинал карьеру в клубе «Спортиво Палермо». Первое время играл на позиции нападающего, но когда в одном из матчей защитник команды получил травму, Бидольо занял его место и более никогда не играл в нападении. После двух сезонов за «Спортиво Палермо» он перешёл в клуб «Эурека», где выступал четыре сезона. В 1922 году Бидольо перешёл в клуб «Бока Хуниорс», в котором провёл всю оставшуюся карьеру, а именно десять сезонов, сыграв за клуб более 200 матчей. Вместе с Рамоном Муттисом Людовико составлял сильную оборонительную связку в «Боке». Элегантный, изящный стиль игры Бидольо резко отличился от грубой силовой манеры игры большинства защитников Южной Америки того времени и принёс ему признание болельщиков и прессы.

В составе «Боки» он пять раз становился чемпионом Аргентины. За сборную Аргентины Бидольо сыграл 34 матча. Его время было временем аргентинско-уругвайского противостояния в латиноамериканском футболе. Из пяти чемпионатов континента, в которых он участвовал, его команда выиграла два, а в трёх первенствовал Уругвай, оставив аргентинцев на втором месте; Олимпиаду-1928 также выиграл Уругвай, победив аргентинцев в финале; примечательно, что на всех этих турнирах Бидольо сыграл во всех матчах своей команды. Олимпиада, на которой аргентинцы выиграли три первых игры с крупным счётом, а в финале уступили в переигровке уругвайцам, стала последним международным турниром в карьере Бидольо.

На клубном же уровне он выступал ещё три года. Сезон 1931 года, первый профессиональный сезон в истории аргентинского футбола, завершился победой «Боки», и это был последний трофей Бидольо. Он не смог доиграть тот сезон до конца — в матче против «Эстудиантес» он столкнулся с Альберто Сосаей и получил тяжёлую травму, оборвавшую его карьеру.

По завершении футбольной карьеры Бидольо работал электриком. Умер в 1970 году.

Интересные факты 
На Кубке Америки по футболу 1999 года в составе сборной Венесуэлы выступал родившийся в Аргентине , являвшийся правнуком Людовико Бидольо.

Достижения 
 «Бока Хуниорс»
 Чемпион Аргентины (5): 1923, 1924, 1926, 1930, 1931
 2-е место в чемпионате Аргентины (3): 1927, 1928, 1929
 3-е место в чемпионате Аргентины (1): 1922

 сборная Аргентины
 Чемпион Южной Америки (2): 1925, 1927
 2-е место на чемпионате Южной Америки (3): 1923, 1924, 1926
 2-е место на Олимпийских играх 1928 года

Примечания

Ссылки 
 Информация на informexeneize.com.ar 
 Информация на bocampeonweb.com.ar 
 Информация на historiadeboca.com.ar 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу
Игроки ФК «Бока Хуниорс»
Игроки ФК «Спортиво Палермо»
Чемпионы Южной Америки по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1928 года